Nelson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Nelson County (Kentucky)
Nelson County (North Dakota)
Nelson County (Virginia)